Ascoidea är ett släkte av svampar. Ascoidea ingår i familjen Ascoideaceae, ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Ascoidea